Ла Чатиља има више значења:

 Ла Чатиља (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Чатиља (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику